Кадури — фамилия.
 Кадури — семья евреев-мизрахи, выходцев из Багдада.
 Кадури, Ицхак (1898—2006) — знаменитый израильский раввин-каббалист.
 Кадури, Элли (1867—1944) — предприниматель и видный филантроп еврейского происхождения.
 Кадури, Эллис (1865—1922) — предприниматель и видный филантроп еврейского происхождения.
 См. также 
 Сельскохозяйственная школа имени Кадури